El término Instituto Nacional de Administración Pública puede referirse:
al Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina;
al Instituto Nacional de Administración Pública de España;
al Instituto Nacional de Administración Pública de México.